Форашти има више значења:

 Форашти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Форашти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Форашти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији